Municipio de Webster puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Webster (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Webster (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Webster (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Webster (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Webster (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Webster (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Webster (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Webster (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Webster (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Webster (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Webster (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Webster (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Webster (condado de Rice, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Webster (condado de Dodge, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Webster (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.